Фёдор Овчинников
 Овчинников, Фёдор Гаврилович (1922—1982) — сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Овчинников, Фёдор Герасимович (1866 — ?) — учитель, депутат Государственной думы I созыва от Курской губернии.
 Овчинников, Фёдор Яковлевич (1925—1994) — заместитель Министра энергетики и электрификации СССР.